Стефани Дюбуа́ (; родилась  в Лавале, Канада) — канадская профессиональная теннисистка; победительница 18 турниров ITF (10 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Стефани - одна из трёх детей Жака и Жоан Дюбуа. Соответственно у неё есть брат Стив и сестра Вероника.

Спортивная карьера 

Стефани Дюбуа начала играть в теннис в пятилетнем возрасте. В 2001 году провела свой первый матч в турнире ITF в пригороде Монреаля Лашине. В 2004 году выиграла свои первые турниры ITF в одиночном и парном разрядах (соответственно в Гамильтоне, Канада и Джексоне, США), а также впервые участвовала в основной сетке розыгрыша турнира WTA в Квебеке. С этого же года играет в сборной Канады на Кубке Федерации, где одержала 23 победы в одиночном и парном разрядах при десяти поражениях.

В 2006 году во втором круге турнира в Монреале Дюбуа встречалась со второй ракеткой мира Ким Клейстерс. Клейстерс, легко выигравшая первый сет, в середине второго была вынуждена прервать игру из-за травмы, обеспечив Дюбуа первую в карьере победу над теннисисткой из элиты мирового тенниса. Ещё одним её достижением стал выход со сборной Канады во II Мировую группу Кубка Федерации после победы над сборной Аргентины.

В 2007 году Дюбуа выиграла два турнира ITF в одиночном разряде и четыре в парах (два из них с Алисой Клейбановой из России). В этом же году она добилась своего высшего пока успеха в турнирах WTA, когда вышла в паре с Ренатой Ворачовой из Чехии в финал турнира Bell Challenge в Квебеке. В мае 2008 года впервые вошла в сотню сильнейших теннисисток согласно рейтингу WTA. Вскоре после этого в первом круге Уимблдона уступила Анне Чакветадзе в трёх сетах (счёт в третьем сете 8-6), упустив шанс одержать вторую победу над теннисисткой из первой десятки рейтинга. Помимо победы над Клейстерс, в активе Дюбуа также три победы над теннисистками из третьей десятки рейтинга WTA: Марией Кириленко (20-я ракетка мира на момент игры), Кветой Пешке (26-я) и Ай Сугиямой (27-я).

В 2009 году впервые пробилась дальше первого круга в турнире Большого шлема, на Открытом чемпионате США; в дальнейшем во второй круг ей удалось пройти также на Уимблдонском турнире 2011 и Открытом чемпионате Австралии 2012 года. В конце января 2012 года поднялась в рейтинге на 87-е место — самое высокое с начала карьеры. В 2014 году, в 27 лет, Дюбуа объявила об уходе из большого тенниса по завершении очередного турнира Bell Challenge

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (23)

Победы (10)

Поражения (13)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (8)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Канады
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года